Сафониха — название населённых пунктов в России:

 Сафониха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Сафониха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Сафониха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Сафониха — деревня в Рузском районе Московской области.
 Сафониха — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Сафониха — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Другое
 Сафониха — река в Московской области, приток р. Большая Дубна.